Slovo magneton může označovat:

 jednotky magnetického momentu:
Bohrův magneton
jaderný magneton
Weissův magneton
 Parsonův magneton – model atomu z roku 1915,
 Magneton (pokémon) – jeden z pokémonů